Чуй:

Тюркские топонимы 
Названия, происходящие от чуйских племён (чуюе, чуми, чумугунь, чубань, шато) и реки Чу:

 Проспект Чуй — улица в Бишкеке, Киргизия.
 Чуйка:
 Чуйка — река в бассейне Бии, Республика Алтай.
 Чуйка — река в бассейне Бии, Республика Алтай.
 Чуйка — река в бассейне Чулыма.
 Чуйка — река в бассейне Уссури.
 Чуйка — село в Республике Алтай, Россия.
 Чуй-Оозы — бывший природно-хозяйственный парк в Республике Алтай, Россия.
 Чуйозы — село в Республике Алтай, Россия.
 Чуйская долина — тектоническая впадина на территории Казахстана и Киргизии.
 Чуйская область — регион Киргизии.
 Чуйская степь — межгорная котловина в Республике Алтай, Россия.
 Чуйские белки — горная система в Центральном Алтае.
 Северо-Чуйский хребет
 Южно-Чуйский хребет
 Чуйские зори — газета в Республике Алтай, Россия.
 Чуйский:
 Чуйский — посёлок в Алтайском крае России.
 Чуйский — кластер геопарка «Алтай» в Республике Алтай, Россия.
 Чуйский кантон — административно-территориальная единица Киргизской АССР.
 Чуйский район:
 Чуйский район — район в Киргизии.
 Чуйский район — прежнее название Шуского района в Казахстане.
 Чуйский тракт — автомобильная дорога на территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай в России.
 Чуйское:
 Чуйское — село в Аламудунском районе Чуйской области Киргизии.
 Чуйское — село в Кеминском районе Чуйской области Киргизии.
 Чуйское землетрясение

Другое 
 Чуй — город в Уругвае.
 Чуй — испанское название реки Шуи в Южной Америке.
 Чуй-Атасево — деревня в Республике Башкортостан, Россия.

См. также 

 Чу
 Чуи (значения)
 Чуя
 Чюй
 Шу